Головецька сільська рада — Львівська область, Сколівський район
 Головецька сільська рада — Львівська область, Старосамбірський район